Jagodnoe – Oblast' di Kaliningrad
 Jagodnoe – Oblast' di Magadan